Porte, das romanische Wort für Tor, bezeichnet
 die italienische Gemeinde Porte
 mit Namenserweiterung etliche geografische Punkte und Bauwerke

Porte ist der Familienname folgender Personen:
 Abdón Porte (1880–1918), uruguayischer Fußballspieler
 Gérard Porte (* 1950), französischer Arzt
 John Cyril Porte, britischer Flugzeugkonstrukteur
 Krist Porte (* 1968), belgischer Fußballspieler
 Richie Porte (* 1985), australischer Radrennfahrer
 Valentin Porte (* 1990), französischer Handballspieler

Siehe auch:
 La Porte (Begriffsklärung)
 Port
 Portes
 Porta